Le Championnat de Belgique de football D4 1960-1961 est la neuvième édition du championnat de Promotion belge en tant que  national.

Le champion de chacune des quatre séries est promu en Division 3, tandis que les trois derniers de chaque série sont relégués en Première provinciale.

Les quatre clubs relégués depuis la Division 3 à la fin de la saison précédente (Beveren, Mons, V. Tienen et Schaerbeek) évoluent pour la première fois de leur Histoire au  national. Si le cercle bruxellois ne peut faire mieux qu'une cinquième place, les trois autres restent en lutte pour le titre jusqu'au terme de la saison. Cependant, seuls les « Dragons » mènent l'opération à bien et remontent directement. Dans la « serie D », le club Waeslandien perd le titre en raison du règlement de l'époque qui donne la priorité à l'équipe « ayant concédé le moins de défaites ». À noter que c'est la dernière fois que cet alinéa est appliqué. À partir de la saison suivante, il est modifié et c'est « le plus grand nombre de victoires » qui devient le critère prioritaire.

Les néo-promus se défendent honorablement, sept d'entre eux assurent leur maintien. Parmi les équipes condamnées à rentrer dans les séries provinciales, certaines sont particulièrement faibles et rapidement distancées. C'est le car de Lembeek, de l'Entente Tamines, du Wallonia Namur, de Milmort ou encore de Tielt. Ces équipes ne comptabilisent que de 14 à 9 points.

Participants 1960-1961 
64 clubs prennent part à cette compétition, soit le même nombre que lors de l'édition précédente.

Les clubs dont le matricule est renseigné en gras existent encore en 2014.

Série A

Localisations Série A

Série B

Localisations Série B 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Liège:R. FC Bressoux+AS Herstalienne SRR. FC Union Wandre
</div>

LégendeHou = R. FC HoudinoisMau = R. FC Étincelle Maurage

Série C

Localisations Série C 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Liège:R. Ans FCUS Montagnarde + R. Milmort FC
</div>

Localisation des clubs liégeois (Série B et C) 

les  liégeois sont:Série B:(13) AS Herstalienne SR(14) R. FC Wandre-Union(16) R. FC BressouxSérie C:(2) R. Ans FCà proximité du (4) US Montagnarde(12) R. Milmort FC

Série D

Localisations Série D 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Anvers:K. AC&V BrasschaatFC Germinal EkerenK. Hoboken SKK. SC Maccabi V.A.
</div>

Localisation des clubs anversois 
les  anversois sont :(6) FC Germinal Ekeren(8) K. Hoboken SK Lumbeeckstraat(15) K. Am. Cl. & Verbr. Brasschaat(??) K. SC Maccabi Voetbal Antwerp un site à Wilrijk différent du n°7

Classements & Résultats 
 Le nom des clubs est celui employé à l'époque

Classement final - Série A 

{{Foot classement|16| Wallonia Association Namur             |11|30| 3| 5|22|15| 88|bgcolor=}}

 Résultats des rencontres - Série A 

 Résumé 
La série est très décousue en termes de rencontres jouées. Il faut souvent se reporter au « nombre de points perdus » pour connaître le leader virtuel. Le Vigor Hamme fait longtemps office de champion en puissance, mais les Anversois du Kontich FC restent en permanence au contact et profitent d'une défaite de trop de Hamme à Merchtem pour prendre la tête et ne plus la quitter.

Dès le début de ce championnat, le Wallonia Association Namur est à la peine. Après une victoire (1-0) contre l'Union Hutoise, lors de la deuxième journée, le « matricule 3625 » aligne un « 1 sur 34 » sans pardon. Il ne quitte plus la lanterne rouge. Rupel SK et Hoger-Op Merchtem sont longtemps empêtrés dans la zone rouge, mais à la faveur d'une excellente seconde partie de saison, les deux clubs remontent dans le classement qu'ils terminent respectivement  et .

L'Entente Tamines s'écroule et est condamnée à six matchs de la fin d'un exercice qu'elle boucle par un « « 1 sur 26 ». Le R. SC Athusien entretient le suspense jusqu'à deux rencontres de la fin, mais ne peut corriger les effets d'un terrible passage à vide (« 4 sur 18 ») connu en février et mars.

Après cinq journées, Kontich (9) occupe la tête devant le Scela Zele et les promus de Denderzonen Pamel (8). Vient ensuite un groupe de quatre clubs avec 6 unités, dont le Vigor Hamme qui n'a joué que 4 matchs. Le Wallonia Namur (2) est  Merchtem et Rupel qui n'ont pas encore le moindre point.

Lorsque se termine la  plusieurs formations n'ont pas encore disputé autant de rencontres en raison de diverses remises. Le CS Schaerbeek (10m-15), qui descend de Division 3, s'est hissé aux commandes, devant Scela Zele (10m-14) puis l'Union Hutoise (10m-13) et Pamel (10m-12). Le Vigor Hamme (8m-11) n'est évidemment pas aussi distancé qu'il n'y parait.

Le Wallonia Namur (8m-2) est bon dernier puisqu'il a aligné six défaites consécutives. Merchtem (9m-5) est aussi relégable derrière un duo qui compte 6 points en 9 parties jouées : Dendermonde et Rupel SK.

Durant plusieurs semaines, à l'exception des n°15 et n°16, on ne joue pas de « journée complète » mais seulement 4 à 5 rencontres. À la fin de l'année civile 1960, sont jouées quatre matchs d'alignement. Six formations ont presté 15 fois alors que le reste n'a joué que 14 fois.

Le Vigor Hamme (14-m20) est passé devant un duo qui a aussi disputé 14 rencontres: Scela Zele et Kontich (19). Vilvorde (14m-18) et Huy (15m-18) viennent ensuite. Wallonia Namur (14m-3) occupe toujours la dernière position après avoir pris une unité contre...Hamme (2-2). L'Entente Tamines (15m-9) a chuté en avant-dernière position après un médiocre « 1 sur 12 ». C'est Athus (14m-10) qui est le troisième relégable à ce moment, derrière Rupel et Lebbeke (14m-11).

À la fin du mois de janvier 1961, alors que le nombre de rencontres jouées varie de 17 à 19, Hamme (27) a conforté sa première place, entre autres en battant le Scela Zele (2-1). Celui-ci est deuxième avec 23 unités, suivi de Kontich (22). Pamel, Vilvorde et les montants de l'Excelsior Virton (21) composent le groupe de chasse. La situation du Wallonia Namur (3) ne s'est pas améliorée, pas plus que celle de Tamines (11). La  descendante est occupée par Athus et Lebbeke (14) derrière Rupel et Merchtem (15).

Au soir du , Le Vigor Hamme (36) mène la série devant Kontich (32) qui compte un match de moins. Au-delà de la troisième place, l'écart semble déjà trop important pour des équipes qui ont encore 6 ou 7 matchs à jouer : Vilvorde, Schaerbeek et Zele totalisent 27 points chacun.

Du 19 mars au 3 avril, ce sont des « matchs d'alignement » qui sont planifiés.

 Wallonia Namur et Tamines relégués très tôt 
Une défaite (2-0) au Rupel SK, dès le 19 mars, règle le sort du Wallonia Namur (6) qui est mathématiquement relégué dès ce moment. Une semaine plus, l'Entente Tamines (12) s'incline (0-1) contre Asse et par cela est également condamné à un retour en « P1 » qu'elle avait quittée au terme de la saison précédente.

La situation générale, alors que toutes les formations sont réalignées avec 25 matchs joués, place Kontich (36-4d) en tête devant Hamme (36-5d), le « Vigor » se fait dépasser en raison d'une défaite (2-1) concédée à Merchtem. Vilvorde (30) entretient encore un mince espoir alors que Pamel, Schaerbeek et Asse (28) sont trop loin. La lutte pour éviter la dernière place descendante concerne Athus (18) qui compte cinq unités de moins que Lebbeke et six que l'Union Hutoise.

Le 9 avril, Athus (18) perd (2-1) à Rupel et Huy (24) s'incline (3-0) à Asse, tandis que Lebbeke (25) fait un grand pas vers le maintien en battant Merchtem (2-0). Les deux premiers s'imposent de concert.

A trois journées de la fin, Kontich (40-4d) et Hamme (40-5d) restent, comme pressenti, les deux derniers candidats au titre, car les  classés, Pamel et Vilvorde n'ont que 31 points. Le suspense perdure aussi en bas de classement. Huy (26), vainqueur du Scela Zele (5-2) redépasse Lebbeke (25) battu (0-3) par Kontich, mais aussi Virton (25) qui aligne 7 matchs sans victoire (dont 2 nuls). Athus (20) gagne (0-1) à Vilvorde pour entretenir l'espoir.

 Athus descendant 
Battu à domicile (1-3), par l'Union Hutoise (28), le SC Athusien (20) est relégué en Provinciale. Le partage de Lebbeke (26) et le succès de Virton (27) n'ayant pas d'influence.

Kontich (42) prend un point d'avance en gagnant amplement (7-1) face à Tamines, alors que Hamme (41) est tenu en échec par Vilvorde (3-3).

 Kontich sacré le dernier jour 
Alors qu'un partage est suffisant, Kontich FC bat Dendermonde (1-0) et décroche le titre pour une première montée en Division 3. La victoire de Hamme (0-2) à Athus est inutile.

Si pour le SC Athusien le purgatoire en "P1" ne dure qu'une saison, l'Entente Tamines doit y rester trois saisons. Par contre, le Wallonia Namur ne revient en nationale qu'au bout de 15 ans.

 Classement final - Série B 

 Test match pour désigner le  - Série B 
Deux formations terminent, à la , à égalité de points et de défaites, un test-match est organisé pour les départager. La rencontre se déroule sur le terrain de l'UR Namur.

 Résultats des rencontres - Série B 

 Résumé 
La série est dominée par l'AEC Mons qui descend de Division 3 et l'AS Herstalienne. Malgré un petit passage à vide en décembre 1960, les « Dragons » résistent au challenge des « Armuriers » et gagnent le droit de remonter directement.

La lutte pour le maintien est, comme souvent, haletante jusqu'au bout. L'Avenir Lembeek est le premier relégué, alors que mathématiquement l'incertitude persiste jusqu'à la dernière journée pour la désignation des deux autres descendants.

Le FC Houdinois réalise un bon deuxième tour mais paie une première partie de saison calamiteuse (« 6 sur 30 ») et ne peut éviter l'avant-dernière place. La Forestoise, Herve et la Marchiennoise des Sports restent menacés longtemps. Mais le dernier siège basculant finit par ne concerner que le FC Ecaussinnois et l'Union Wandre. Ces deux clubs doivent être départagés par un « test-match », au terme duquel les Hennuyers renvoient les Liégeois en « P1 ».

Après cinq journées, Ruisbroek est devant avec un départ parfait (10 sur 10). Bressoux (7) occupe la deuxième place devant un trio composé de l'Etincelle Maurage qui n' pas ecore perdu (6) puis de l'AEC Monsqui descend de Division 3 et du SRU Verviers (6-1d). Le FC Houdinois (1) est dernier, derrière quatre formations avec 3 points: le CS Hallois, Herve FC,  l'Avenir Lembeek et La Rhodienne. Mons, Verviers et Hal n'ont joué que quatre rencontres, de même que les promus de l'US Binchoise (4).

Au soir de la , Mons (16) qui a aligné huit victoires depuis sa défaite initiale est passé devant Ruisbroek (15) qui a concédé sa première défaite à l'US Binchoise (9) sur le score fleuve de « 8 à 1 ». Vient ensuite un trio avec 12 unités: l'AS Herstalienne, Maurage et Verviers. Houdeng-Goegnies (4) est toujours lanterne rouge, derrière Lembeek (5) et quatre équipes avec 6 points. À noter que seules trois formations (Maurage, Ecaussinnes et La Forestoise) ont joué dix rencontres en raison de diverses remises. Tous les autres clubs ont disputé 9 matchs, sauf Binche qui n'a presté que 8 fois.

Le 11 décembre 1960, Herstal (19-2d) est passé devant, car Mons (19-3d) s'est incliné deux fois de suite (2-0, au SRU Verviers et 1-2, contre Binche). Ruisbroek (18), Verviers (16) et Binche (15) complète lent « top 5 ». Lembeek (8-7d), La Forestoise (8-8d) et le FC Houdinois (6) sont relégables.

 Herstal devant à mi-course 
Au terme de l'année 1960, Herstal (21) a conforté sa position de leader puisque Mons (19-4d) s'est incliné une troisième fois de rang, cette fois à La Forestoise (2-1). Ruisbroek (19-3d) s'est glissé en , devant Verviers (18) et Binche (16). Houdeng (6) reste lanterne rouge derrière Lembeek et Herve (10).

À la fin janvier 1961, Verviers (24) est passé aux commandes devant Herstal (23), puis un trio composé de Ruisbroek, Mons et Maurage (21). La lecture du classement est « faussée » par le fait que toutes les équipes n'ont pas disputé le même nombre de rencontres.

Un mois plus tard, alors que le nombre de matchs joués oscille de 19 à 21, Herstal (30) et Mons (29) se sont légèrement détachés. Maurage et Bressoux (25) emmènent un groupe qui compte aussi Verviers (24) Ruisbroek (22), Halle (21) et Binche (21) qui s'est repris après un « 0 sur 10 ». La lutte en bas de classement reste indécise: Le FC Houdinois (11) et l'Avenir Lembbek (12) sont les moins bien placés derrière Ecaussinnes (qui piétine avec un « 4 sur 16 ») et La Forestoise (16). Marchienne, Herve (17) mais aussi Wandre (18) sont toujours menacés.

 Mons s'isole en tête 
Le , les « Dragons » (35) ont pris un avantage de 3 points sur Herstal qui vient de perdre deux fois contre le SRU Verviers. En effet, battus (1-0) à Verviers, le 5 mars, les « Armuriers » s'inclinent de nouveau (1-2) deux semaines plus tard, lorsqu'est reprogrammée la .

Le Skill Verviers (28) est sur la troisième marche du podium devant Bressoux (27). En fond de grille, la situation reste tendue. Si Lembeek (12) s'est enfoncé, le FC Houdinois (16) poursuit son redressement et rejoint Ecaussinnes (16) juste derrière La Forestoise (18), mais celle-ci compte deux rencontres de moins. Marchienne et Wandre (19) ne sont pas tout à fait rassurés.

Une semaine plus tard, une journée complète ne change rien pour les deux premiers qui s'imposent, alors qu'à l'autre extrémité du classement, Houdeng et Ecaussinnes (17) se neutralisent (2-2).

 Matchs d'alignement 
Les 2 et 9 avril, sont planifiées sept rencontres qui permettent de réaligner toutes les équipes avec 25 rencontres jouées. L'AEC Mons (39) va s'imposer (1-3) à l'AS Herstalienne (34) et se positionne idéalement pour la conquête du titre. Verviers (31) et Ruisbroek (30), respectivement « 3 » et « 4 » semblent trop loin. Lembeek (12) ferme la marche derrière Houdeng (17), Ecaussinnes (18) et La Forestoise (19-14d). Union Wandre (19-13d) reste en danger alors que Marchienne (21) s'est donné un peu d'air en battant Maurage (4-1).

La « journée 26 » permet aux deux leaders d'asseoir définitivement leur position par un succès. Mons (41) et Herstal (36) ne devraient plus être menacés par Verviers (32), Ruisbroek (3) ou Bressoux (29) dont aucun ne s'est imposé. Ecaussinnes (18), Houdeng (18) et Lembeek (12) restent relégables d'autant que La Forestoise et Wandre (21) ont gagné.

Huit jours plus tard, le statu quo prévaut en tête et donc Mons (43) se rapproche du sacre devant Herstal (38). La Forestoise (23) s'éloigne de la zone dangereuse en allant gagner (1-2) à Wandre (21). Le FC Ecaussinnois (20) se rapproche du cercle liégeois en battant (1-0). Lembeek qui est mathématiquement relégué. Le FC Houdinois (19) garde aussi un mince espoir après un succès plantureux (7-2) contre le SRU Verviers.A noter qu'en raison des nombreuses remises et/ou décalage de rencontres, Bressoux et Herstal jouent leurs quatre dernières rencontres en déplacement, alors que Wandre preste ses quatre dernières parties à domicile. Mons remonte directement 
Le R. AEC Mons (45) va chercher la victoire qu'il lui faut (1-3) à Wandre et décroche le titre synonyme de remontée directe en Division 3. Herstal (38), qui n'y croyait plus guère, s'incline (2-0) à La Forestoise (25) qui obtient un nouveau succès important mais n'est pourtant pas encore sauvée.

En effet, Ecaussinnes (22) a battu (3-0) Marchienne (23) et Houdeng (21-14d) est allé s'imposer (1-3) à Lembeek. Wandre (21-15d) chute à l'avant-dernière place.

L'avant-dernière journée n'est pas favorable à Ecaussinnes (22) et à Houdeng (21) qui sont tous deux battus, respectivement par Verviers (0-1) et Herstal (2-4). Wandre (23) en profite pour les dépasser grâce à sa victoire (5-2) contre la lanterne rouge Lembeek. Marchienne (24) obtient une unité avec un nul vierge contre Bressoux. Herve et La Forestoise sont battus mais avec leurs 25 points sont sauvés.

 Test-match pour le maintien 
Lors de la dernière journée, Marchienne (26) assure son maintien en atomisant le CS Hallois ('6-1), alors que le FC Houdinois, qui devait compter sur une défaite des deux formations qui le précédent, est battu (0-6) par La Rhodienne et est donc renvoyé en « P1 ».

Ecaussinnes (24-15d) obtient la victoire nécessaire (3-1) contre Ruisbroek. Mais face au SRU Verviers, Wandre (24-15d) arrache (1-1) un point. A égalité de points de défaites encourues, les deux formations doivent être départagées par un « test-match ».

Le match d'appui est disputé aux Champs-Elysées de l'UR Namur sous la direction de l'arbitre international Gaston Grandain. Ecaussinnes s'impose (2-1) et renvoie l'Union Wandre en Provinciale d'où elle ne ressort plus jamais (pas avant 2016).

Si le FC Houdinois refait une brève apparition d'une saison neuf ans plus tard, l'Avenir Lembeek doit patienter 30 ans avec de retrouver la nationale.

 Classement final - Série C 

 Résultats des rencontres - Série C 

 Résumé 
Après un départ discret (« 6sur 10 »), dont quatre partages, le K. Tongerse SV Cercle s'installe aux commandes et ne les lâche plus. Le Voorwaarts Tienen reste un dangereux challenger jusqu'à l'avant-dernière journée. Le Stade Louvaniste est longtemps au contact avant de devoir céder du terrain. Dans la deuxième partie de la saison, l'Eendracht Houthalen et Mol Sport se hissent dans le « Top 5 » mais toujours à bonne distance du leader.

Dans le bas du tableau, Milmort FC est rapidement distancé. Les autres menacés ont pour nom le Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas, le VV Ons Genoegen Vorselaar et le VV Vosselaar. Si les deux premiers parviennent à sortir juste à temps de la zone rouge, Vosselaar doit descendre en compagnies de l'US Montagnarde qui complètement manqué les deux premiers tiers de la deuxième partie de saison.

Le Patria Tongres prend le meilleur départ (9) devant Lommel (8). Grobbendonk qui comme le leader reste invaincu et Voorwaarts Tirlemont (7) qui descend de Division 3. Le Cercle Tongres (6) est aussi invaincu. Les promus de Milmort (3) et de Mechelen-a/d-Maas (2) ferment la marche en compagnie d'Ons Genoegen Vorselaar (2).

En raison de diverses remises, l'arrivée au tiers du championnat, n'est en fait que la  prestée pour toutes les équipes sauf quatre (V.Tirlemont, Heist, Milmort et Vosselaar) qui ont joué 10 fois. Tirlemont (14) totalise le plus de points devant Patria Tongres (13) puis un trio composé du Cercle Tongres, du Stazde Louvaniste et de Lommel, avec 12 unités. Vorselaar (3) est dernier juste derrière Vosselaar (5) et la paire Milmort/Mechelen-a/d-M. (6).

C'est lorsque toutes les formations ont disputé 11 matchs qu'elles sont toutes réalignées avec le même nombre de parties jouées. Tongerse SV Cercle (16-0d) est devant le Voorwaarts Tienen (16-2d). Viennent ensuite le Patria Tongres, Ans et Louvain (14), suivis d'Houthalen (13). Vosselaar, Milmort (6) et Vorselaar (5).

De nouvelles remises interviennent ensuite. La  est remise partiellement et la  dans son intégralité. Le Cercle Tongres (16-0d) reste leader sans jouer car Tirlemont (16-3d) s'incline au Stade Louvain (16-3d). Les sept premiers du général son groupés sur 2 points (16 ou 14) !

 Tongerse Cercle vire en tête 
À la fin du mois de décembre 1960, toutes les équipes ont joué 14 matchs. Tongerse SV Cercle (21) est devant le Stade Louvaniste (20) et le Voorwaarts Tirlemont (19) complète le podium. Le Patria (17) précèdet un quator avec 16 unités. Vosselaat et Mechelen-aan-de-Maas (9) occupe les derniers rangs devant Vorselaar et Milmort (6).

Un mois plus tard, alors que plusieurs remises rendent de nouveau la lecture du classement plus aléatoire, le Tongerse Cercle reste bien installé aux commandes. Toujours invaincu, le « matricule 54 » compte 26 points, soit deux de mieux de V. Tienen (4d) et le Stade Louvain (5d). Mol et Houthalen ont 22 points. La situation du Milmort FC (6) s'est sérieusement compliquée avec 7 défaites consécutives. Vorselaar (10-12d) et Vosselaar (10-10d) sont toujours relégables derrière Mechelen-aan-de-Maas (11), lequel est 5 points derrière Grobbendonk.

Jusqu'au 19 mars 1961, ne sont jouées que des journées complètes. Le Cercle Tongres (38) reste leader malgré uine premières défaite (0-2) contre Mol Sport le 26 février. Voorwaarts Tirlemont (36) a joué une rencontre de plus et aussi concédé un revers (2-1) chez le menacé Mechelen-a/d-Maas. Houthalen et Louvain totalisent 32 points devant Mol Sport (31). Milmort (7) est virtuellement relégué puisqu'avec 6 matchs encore à jouer, il compte 12 unités de moins que le « premier sauvé », Mechelen-aan-de-Maas (19). Vosselaar (16) est avant-dernier derrière l'US Montagnarde (18) qui reste sur huit matchs sans victoire, donc sept défaites de suite.

 Matchs d'alignement 
Quatre rencontres « en retard » sont disputées les 25, 26 mars et 2 avril 1961. L'US Montagnarde (20) manque une opportunité de s'éloigner de la zone rouge. Si elle gagne (2-1) contre le Patria Tongres (24), elle en s'incline (4-1) à Milmort (9) qui mat ainsi un terme à une série 14 matchs sans victoire. Mais comme Mechelen-aan-de-Maas (20) prend un point contre le Patria (1-1), Milmort est toutefois mathématiquement relégué. Le leader Tongres Cercle (39) ne ramène qu'un point de son déplacement à Ans (0-0).

Le 9 avril, à quatre matchs de la fin, les trois premiers s'imposent : Tongres Cercle (41), V. Tirlemont (38) et Houthalen (34). Le Stade Louvain (33-8d) accroché (1-1) à Mechelen-a/d-Maas (21) est éliminé de la course au titre, tout comme Mol Sport (33-7v), malgré sa victoire (5-1) contre l'US Montagnarde (20) qui retrouve un siège descendant, devant Vosselaar (16).

 Sprint final à deux 
Une semaine plus tard, le Tongerse Cercle (43) et V. Tienen (40) reste les deux derniers prétendant à la couronne, en raison de la défaite de l'Eendracht Houthalen (34) contre l'Excelsior Hasselt (0-1). Dans le bas du classement, Mechelen-a/d-Maas (23) (3-1, contre Vosselaar) et l'US Montagnarde (22) (4-0, contre Lommel) conquièrent chacun une victoire qui laisse ouverte la lutte pour le maintien.

 Vosselaar descendant 
La « journée 28 » voit le Cercle Tongres (45) battre Houthalen (3-1) pendant que le « Voorwaarts » (42) atomise Milmort (11-0). A l'autre bout du classement Vosselaar (16) est relégué après sa défaite (1-2) contre Vorselaar (23-15d). Battue (3-1) à Hasselt (27-12d) qui assure son maintien, l'US Montagnarde (22) est en position de troisième relégable derrière Mechelen-a-d-Maas (23-15d) qui s'incline (2-1) à Ans. Heist Sportief (23-11d), défait (0-1) par Mol, est toujours en danger. Grobbendonc (25-13d) et le Patria Tongres (26-11d) ont partagé (0-0) l'un contre l'autre, un point qui assure le sauvetage des Tongrois.

 Tongerse Cercle champion 
Le titre est attribué lors de l'avant-dernière journée. Tongerse SV Cercle (46) est accroché (1-1) à Hasselt, mais le Voorwaarts Tirlemont (43) n'en profite pas car également tenu en échec (2-2) à Lommel. Alors que Grobbendonk (27) assure son maintien en prenant le dessus (3-2) contre Mol Sport, Heist (25-11) fait de même en battant Ans (2-1) avec 11 défaites, Heist ne peut plus être dépassé par Vosselaar (23) qui a subi 16 revers. Les Campinois ont été battus (2-0) à l'US Montagnarde (24) alors que Mechelen-a/d-Maas (25-15d) prenait le meilleur (3-1) contre Milmort.

Le troisième descendant est désigné lors de la dernière journée. Vorselaar (25) va chercher la victoire nécessaire (1-4) à Hasselt, et dépasse l'US Montagnarde (24) qui s'incline (0-2) contre le Stade Louvain.

La première apparition en « Promotion D4 » du Milmort FC est aussi sa dernière. Le club qui, auparavant, avait déjà joué 13 saisons en nationale, n'y apparaît plus jusqu'à sa disparition en 2009. L'autre liégeois relégué, l'US Montagnarde a réalisé une très belle première partie de saison (17 sur 30), mais s'est ensuite écroulé (« 1 sur 18 »), avant de se reprendre (« 6 sur 12 ») mais trop tard. Le K. VV Vosselaar rentre dans l'anonymat des séries provinciales où il reste jusqu'en 1982.

Classement final - Série D

Résultats des rencontres - Série D

Résumé 
Cette série reste indécise durant tout le premier tour, ensuite un quartet se dégage: le VG Oostende, Blankenberge, Beveren-Waas qui descend de Division 3 et Sottegem.

Les deux cercles côtiers perdent des points et doivent laisser filer les deux Flandriens orientaux. Ceux-ci restent au coude-à-coude jusqu'au bout et ne sont départagés qu'au plus petit nombre de défaites. Le K. SV Sottegem monte en Division 3, pour la première fois de son Histoire, pour avoir concédé un revers de moins.

En bas du tableau, le promus du FC Tielt est rapidement distancé et c'est aussi le cas de deux autres montants: le Maccabi Anvers et le FC Germinal Ekeren. On pense longtemps que ces trois cercles vont redescendre mais si Tielt reste lanterne rouge et ne marque que 10 points sur l'ensemble de la saison, le Maccabi et le Germinal se reprennent durant le deuxième tour.

Le suspense reste entier jusqu'aux dernières journées avec des clubs comme Hoboken SK et Deinze qui restent menacés. C'est finalement un  qui est sanctionné. L'AS Renaisienne doit retourner en « P1 » avec Ekeren qui s'est réveillé trop tard et dont la fin de parcours tonitruante (« 14 sur 16 ») est inutile. Le Maccabi Anvers confirme son sauvetage en gagnant lors de l'ultime journée.

Après six journées, Beveren-Waas, qui descend de Division 3, occupe la tête avec 10 points. Le VG Oostende, qui n'a joué que cinq rencontres, et Sottegem (9) viennent ensuite, devant le SV Blankenberge (8). La dernière place est occupée par le Stade Mouscronnois (2) qui n'a pas encore de victoire. Un groupe de cinq clubs avec 3 unités précèdent les « Hurlus ».

Une semaine plus tard, le 16 octobre, Mouscron (4) décroche sa première victoire (2-1) contre Beveren (10) qui cède sa première place à Sottegem (11), vainqueur (3-0) d'Ostende (9). Hoboken et les promus du Germinal Ekeren (3) héritent des deux dernières places.

Toutes les formations ont joué 11 matchs, le . Ostende (17) est passé devant Blankenberge (15-2d) et Beveren (15-3d). Geraardsbergen (14-2d) et Sottegem (14-3d) occupent les rangs 4 et 5. Ekeren (5) qui n'a pas encore gagné, est lanterne rouge derrière un autre montant, le Maccabi Anvers (6) et Mouscron (7).

Premier tour équilibré 
La fin de l'année civile s'avère plus décousue en termes de programmation des rencontres. Certaine rencontres sont décalées. La  n'est que partiellement disputée et ce en plusieurs fois au long de la saison.

Quelques rencontres d'alignement sont jouées le 25 décembre 1960. En ce qui concerne la tête du classement, aucune formation n'a encore réellement pris l'ascendant à mi-parcours. Le VG Ostende (21) devance Blankenberge (20-3d) et Beveren-Waas (20-4d), puis suivent Geraardsbergen et Sottegem (18). Les promus de Deinze bouclent un bon premier tour, à la , avec 16 unités. Le Germinal Ekeren (7) est toujours dernier, derrière deux autres montants, Tielt (9) et le Maccabi (11) entre lesquels est intercalé Hoboken (10).

À noter que six équipes (dont Ekeren et Tielt) n'ont disputé que 14 rencontres. Les trois matchs concernés, tous de la précitée , ne sont reprogrammés que le 19 mars 1961.

Un quatuor s'affirme en tête 
À la fin du mois de janvier 1961, quatre clubs ont confirmé leur statut de « favori ». Ostende (27) a repris la tête devant Beveren (26) qui vient de gagner (2-0) contre Blankenberge (25). Sottegem (24) compte un match de moins. Geraardsbergen (21) et Deinze (20) sont légèrement décrochés. En fond de grille, Maccabi (12), Tielt (9) qui aligne neuf rencontres sans victoires dont cinq défaites de suite, et Ekeren (7) sont mal embarqués derrière le « premier sauvé », qui à ce moment est Hoboken (16).

Ostende piétine, Sottegem prend les commandes 
Les quatre journées du mois de février ne sont pas bonnes pour le VG Oostende (29) qui s'incline trois fois de suite et chute à la  avant de battre (2-1) Blankenberge (29). Celui-ci a entretemps concédé deux partages (2-2 contre Geraardsbergen et 1-1 à Ekeren). Beveren (32-6d) a subi un revers (4-2) à Menin et doit laisser passer Sottegem (32-4d) qui aligne 7 victoires consécutives. Maccabi (15), Ekeren (10-14d) et Tielt (10-16d) sont toujours en grand danger, alors que le « premier sauvé » est devenu Ninove (20).

Après trois rencontres d'alignement, qui amènent toutes les équipes à cinq rencontres de la fin, Sottegem (36) reste en tête mais sans avoir profité du partage (1-1) concédé par Beveren (35) contre Ninove (23), en raison d'une défaite (3-2) à Menin. Derrière le duo de tête, Blankenberge (33) perd (3-1) à Ostende (31), lequel est surpris (3-2) à Brasschaat. Les deux cercles côtiers ont laissé filer des unités précieuses. Le cinquième classé, désormais Zwevegem Sport (28) est aussi trop loin. Dans le bas du classement, Ekeren (16) aligne trois victoires consécutives pour tenter de menacer l'AS Renaisienne (20), par contre le Maccabi (17) reste sur trois revers de suite. Tielt (10) est virtuellement relégué.

 Tielt, premier relégué 
A l'occasion de la , Blankenberge (33) battu (1-0) à Menin et Ostende (31) dominé (41) à Hoboken voient leurs espoirs de titre se réduire davantage. Sottegem (37) et Beveren (36) se neutralisent (1-1) dans le choc au sommet. Tielt (10) est mathématiquement condamné après un lourd revers (6-3) au Maccabi (19) qui veut encore y croire, tout comme le « Germinal » (18) vainqueur (0-2) à Deinze et qui se rapproche de Renaix (20) défait (1-2) par le Stade Mouscronnois.

Huit jours plus tard, les trois premiers classés s'imposent : Sottegem (39), Beveren-Waas (28) et Blankenberge (35) sont les trois derniers postulants car le VG Ostende (31) a de nouveau perdu (1-4) contre Geraardsbergen. Alors que l'As Renaisienne (20) a été étrillé (8-0) au Freethiel, le Maccabi Anvers (21) est allé gagné (0-2) l'important derby au Germinal Ekeren (18). Deux de ces trois équipes seront probablement reléguées, car Ninove, Hoboken et Deinze, lequel connaît un second très délicat (« 9 sur 24 »), ont déjà 25 unités, et il ne reste que 6 unités à prendre.

La  accroît le suspense car si Beveren (40-6d) gagne (5-1) contre Geraardsbergen, Sottegem (40-5d) perd un point (1-1) à l'AS Renaisienne (21-14d) qui est à ce moment distancée par le Maccabi (23-12d) victorieux (0-1) à Menin. Ekeren (20-15d) reste au contact en battant Hoboken (25-13d). Deinze (25-12d) défait (4-1) à Zwevegem n'est pas à l'abri non plus. Par contre Ninove (26) est sauvé par le partage (1-1) obtenu à Blankenberge.

La conjonction des résultats est favorable à Deinze (25-13d) et Hoboken (25-14d) qui, bien que battus lors de l'avant-dernière journée, sont mis mathématiquement à l'abri par la défaite du Maccabi contre Beveren (42-6d). Comme attendu la lutte pour le maintien se résume à trois clubs: Maccabi Anvers (23-12d), Renaix (22-14d) qui a partagé (1-1) à Ostende, et le Germinal Ekeren (22-15d), victorieux (1-4) à Ninove et le . Sottegem (42-5) gagne (3-2) contre Brasschaat et le suspense pour le titre reste entier.

 Le nombre de défaites déterminant pour le titre 
Sottegem et Beveren ne se départagent pas en termes de points lors de l'ultime journée. Le K. SV Sottegem vainqueur (4-2) contre Blankenberge est sacré devant Beveren-Waas victorieux (0-5) à Ostende « pour avoir concédé une défaite de moins ». C'est la dernière fois que ce critère est appliqué. À partir de la saison suivante, c'est « le plus grand nombre de victoires » qui devient déterminant.

Les trois menacés s'imposent aussi de concert et restent donc sur leur position. Maccabi Anvers qui bat le Stade Mouscronnois (5-3) se sauve au contraire de l'AS Renaisienne et du FC Germinal Ekeren.

Le Tielt ne réapparaît plus en séries nationales alors que le Germinal Ekeren doit patienter 20 ans avant d'y remonter. L'AS Renaisienne a droit à un bref retour d'une saison, quatre ans plus tard.

 Tournoi pour désigner le « Champion de Promotion » 
Le mini-tournoi organisé pour désigner le « Champion de Promotion » se déroule en deux phases. Les quatre champions s'affrontent lors de « demi-finales aller/retour ». Selon le règlement de l'époque, ni la différence de buts, ni les buts inscrits en déplacement ne sont prépondérants. Si chaque équipe remporte une manche, un barrage est organisé. La finale est prévue en une manche avec un « replay » en cas d'égalité.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les quatre champions de série sont promus.

 Récapitulatif de la saison 
 Champion A: Kontich FC  en Promotion (D4) Champion B: R. AEC Mons  en Promotion (D4) Champion C: K. Tongerse SV Cercle  en Promotion (D4) Champion D: K. SV Sottegem  en Promotion (D4) Huitième titre de Promotion pour la Province d'Anvers.
 Quatrième titre de Promotion pour la Province de Flandre orientale.
 Quatrième titre de Promotion pour la Province de Hainaut.
 Troisième titre de Promotion pour la Province de Limbourg.

 Admission en D3 / Relégation de D3 
Les quatre champions (Kontich, Mons, Sottegem et Tongerse SV) sont promus en Division 3, où ils remplacent les relégués que sont l’US Centre, Hasseltse VV, Izegem et Stade Waremmen.

 Relégations vers les séries provinciales 
12 clubs sont relégués vers le  désormais appelé « Première provinciale ».

 Montées depuis les séries provinciales 
Douze clubs sont admis en « Promotion » () depuis le  désormais appelé « Première provinciale ».

 Débuts en Promotion 
Six clubs qui ont déjà joué dans une série nationale évoluent pour la première fois au  national du football belge. Avec les quatre cercles faisant leurs grands débuts en séries nationales, ils portent à 145 le nombre de clubs différents ayant joué à ce niveau.

 R. CS Schaerbeek, Voorwaarts Tienen  portent à 28 le nombre de clubs brabançons différents ayant évolué à ce niveau (ex aequo avec les deux clubs brabançons qui évoluent pour la  en nationale.).
 Beveren-Waas SK est le  le club flandrien oriental différent à jouer à ce niveau. R. AEC Mons est le  le club hennuyer différent à jouer à ce niveau. R. Milmort FC est le  liégeois différent à jouer à ce niveau. R. Excelsior SC Virton est le  luxembourgeois différent à jouer à ce niveau. Débuts en séries nationales 
Quatre clubs apparaissent pour la première fois en séries nationales.

 K. SC Maccabi Voetbal Antwerp est le  anversois différent à jouer à ce niveau. SV Asse, FC Denderzonen Pamel portent à 28 le nombre de clubs brabançons ayant joué à ce niveau. (avec les deux clubs brabançons apparaissant pour la première fois au , mais ayant déjà joué dans une autre division précédemment)
 Verbroedering Mechelen-aan-de-Maas est le  limbourgeois différent à jouer à ce niveau.''

Notes

Sources et liens externes 

Championnat de Belgique de football de quatrième division
D4
D4